Let the Music Play  – album di Barry White
 Let the Music Play  – singolo di Barry White
 Let the Music Play  – album di Shannon
 Let the Music Play  – singolo di Shannon
 Let the Music Play  – album di Stan Walker
 Let the Music Play  – singolo di  Giorgio Moroder
 Let the Music Play  – brano di Burt Bacharach e Hal David interpretato da Dionne Warwick